Wahlkreis Hildburghausen steht für folgende Wahlkreise in Thüringen:

 Wahlkreis Hildburghausen, ehemaliger Landtagswahlkreis
 Wahlkreis Hildburghausen I – Schmalkalden-Meiningen III, Landtagswahlkreis
 Wahlkreis Hildburghausen II – Sonneberg II, Landtagswahlkreis
 Bundestagswahlkreis Suhl – Schmalkalden-Meiningen – Hildburghausen, ehemaliger Bundestagswahlkreis
 Bundestagswahlkreis Meiningen – Bad Salzungen – Hildburghausen – Sonneberg, ehemaliger Bundestagswahlkreis